Avidan ist der Familienname folgender Personen:

Asaf Avidan (* 1980), israelischer Folk Rock-Musiker
David Avidan (1934–1995), israelischer Dichter, Maler, Filmemacher, Publizist und Dramatiker